est une expression anglophone qui signifie « le temps, c'est de l'argent ». Elle peut désigner :

 , un film muet de Fred Sauer sorti en 1923.
 , une bande dessinée de Fred et Alexis publiée en 1974.
 , un film de Paolo Barzman sorti en 1994.
 , un album musical du groupe Styles P. sorti en 2006.